In 2016 werd het 70ste Campeonato Paulista Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 30 januari tot 7 mei. Santo André werd kampioen.

Format
De twintig teams speelden één keer tegen elkaar. De top acht plaatste zich voor de tweede fase, waarin in knock-outvorm gespeeld werd. De twee finalisten dwongen promotie af naar de Série A1 van 2017. De kampioen plaatste zich ook voor de Copa do Brasil van 2017. De zes laatste teams degradeerden naar de Série A3.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel werden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 
	

Details finale

Kampioen

Zie ook
Campeonato Paulista 2016

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista A2